Kroatisch voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Kroatisch voetbalelftal onder 18 (vrouwen)